Predsjednik Republike Jemen državni je poglavar Republike Jemen. Prema Ustavu Jemena, predsjednik je i vrhovni zapovjednik oružanih snaga i poglavar izvršne vlasti.

Predsjednici Republike Jemen (od 1990.)

Izvori

Jemen